Tomáš Záborský (né le  à Banská Bystrica en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace.

Biographie 

Le , les Rangers de New York l'échangent aux Ducks d'Anaheim contre le défenseur Matt McCue.

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Slovaquie en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
2012 : remporte le Kultainen kypärä.
2012 : remporte le trophée Lasse-Oksanen.
2012 : remporte le trophée Aarne-Honkavaara.

Ligue continentale de hockey 
2013 : participe au cinquième Match des étoiles avec l'association de l'Est.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 ||HC Dukla Trenčín U18 ||Slovaquie U18 ||53 ||48 ||29 ||77 ||92 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||HC Dukla Trenčín U20 ||Slovaquie U20 ||8 ||1 ||3 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||HC Dukla Trenčín U20 ||Slovaquie U20 ||49 ||49 ||27 ||76 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan=2|2005-2006 ||HK 95 Panthers Považská Bystrica ||1.liga ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| HC Dukla Trenčín || Extraliga ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Spirit de Saginaw || LHO ||53 ||19 ||24 ||43 ||18 ||6 ||1 ||2 ||3 ||4 
|-
|2007-2008 || Spirit de Saginaw || LHO ||68 ||31 ||39 ||70 ||42 ||4 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
|2007-2008 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2008-2009 || Checkers de Charlotte || ECHL ||28 ||4 ||8 ||12 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Bombers de Dayton || ECHL ||19 ||10 ||6 ||16 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||8 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Ässät Pori || SM-liiga ||43 ||9 ||17 ||26 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Ässät Pori || SM-liiga || 47|| 23|| 10|| 33|| 6|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2011-2012 || Ässät Pori || SM-liiga || 52|| 35|| 24|| 59|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Avangard Omsk || KHL || 52|| 21|| 20|| 41|| 18|| 12|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| rowspan="2"|2013-2014|| Avangard Omsk || KHL || 14|| 4|| 3|| 7|| 2|| -|| -|| -|| -||- 
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 31|| 8|| 5|| 13|| 4|| 7|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|2014-2015 || IFK Helsinki || Liiga || 60 || 15 || 32 || 47 || 18 || 8 || 4 || 4 || 8 || 16
|-
|2015-2016 || IFK Helsinki || Liiga || 55 || 27 || 21 || 48 || 55 || 17 || 3 || 7 || 10 || 26
|-
| 2016-2017|| Brynäs IF || SHL || 12|| 2|| 2|| 4|| 2|| 11|| 4|| 2|| 6|| 2
|-
| 2017-2018 || Tappara || Liiga || 58|| 10|| 13|| 23|| 8|| 16|| 2|| 6|| 8|| 6
|-
| 2018-2019 || Tappara || Liiga || 47|| 17|| 17|| 34|| 20|| 11|| 4|| 3|| 7|| 4
|-
| 2019-2020 || SaiPa Lappeenranta || Liiga || 53|| 19|| 22|| 41|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || SaiPa Lappeenranta || Liiga || 53|| 15|| 26|| 41|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2021-2022 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga tch. ||11 ||2 ||0 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Schwenninger Wild Wings || DEL ||41 ||13 ||14 ||27 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2022-2023 || HK Poprad || Extraliga slo. || || || || || ||

Au niveau international 

|2007 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 1 || 2 || 3 || 4 || +1||align="left"| Huitième place
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 8|| 4|| 2|| 6|| 4|| +1||align="left"| Huitième place
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| 0|| align="left"| Onzième place

Notes et références 

Naissance en novembre 1987
Naissance à Banská Bystrica
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur des Bombers de Dayton
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du Spirit de Saginaw
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Tappara
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Gagnant du Kultainen kypärä
Gagnant du trophée Aarne-Honkavaara
Gagnant du trophée Lasse-Oksanen
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur du HK Poprad
Naissance en Tchécoslovaquie